SNSM steht für:
 
 Société Nationale de Sauvetage en Mer, französische Seenotrettungsorganisation
 Segelregatta Saint-Nazaire - Saint-Malo 

SNSM